Rust:
 Rust — язык программирования.
 Rust — компьютерная игра.

См. также 

 Раст
 Руст